Ti, un element químic.
 TI, (Texas Instruments): una empresa estatunidenca.
 Ti (flauta), tipus antic de flauta emprada a la Xina.
 Telecom Italia, empresa italiana de telecomunicacions

Pàgines de desambiguació d'acrònims